Мейстріліга 2018 — 28-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Стартувала 3 березня 2018 року та тривав до 10 листопада 2018 року. Титул чемпіона здобув Нимме Калью.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

1 раунд (1-18 тури)

2 раунд (19-36 тури)

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/24 листопада 2018

|}

Статистика

Хет-трики

Покери

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Мейстріліга на soccerway 

2018
Естонія
2018 в Естонії